Натуральне число 1380
 1380 рік до нашої ери
 1380 рік нашої ери